Рудольф Вайнвурм (; , Шайдельдорф, ныне в составе коммуны Гёпфриц-ан-дер-Вильд — , ) — австрийский хоровой дирижёр, музыкальный педагог и композитор.

В 1847—1850 гг. пел в Придворном хоре мальчиков. В дальнейшем изучал право в Венском университете, одновременно занимаясь музыкой под руководством Антона Брукнера. В конечном итоге увлечение музыкой взяло верх. В 1856 г. основал любительский хор юристов. С 1862 г. преподавал пение в Венском университете, в 1880 г. занял пост университетского музикдиректора. Преподавал также в Учительском институте. Автор учебников «Общий курс музыки» (; 1873) и «Методика начального обучения пению» (; 1876).

В 1865—1878 гг. возглавлял Венскую певческую академию, руководил также Венским мужским певческим обществом, с этим вторым коллективом в 1867 году участвовал в премьерном исполнении вальса Иоганна Штрауса-сына «На прекрасном голубом Дунае».

Написал две оперы, многочисленные хоровые сочинения.

Именем Вайнвурма в 1952 году названа улица () в Вене.

Хоровые дирижёры Австрии
Академические музыканты Австрии
Музыкальные педагоги Австрии